Skouzes ist der Familienname einer Familiendynastie aus Athen, siehe Skouzes Familie, und derer Angehöriger:

 Alexandros Skouzes (1853–1937), griechischer Politiker und Diplomat
 Dimitrios Skouzes (1890–1972), griechischer Schriftsteller und Politiker, Bürgermeister von Athen

 Georgios Skouzes (1891–1973), griechischer Tennisspieler und Bankier
 Panagis Skouzes (1777–1847), griechischer Bankier, Mitglied der Filikí Etería